Aurélie Bidermann (1975-), créatrice de bijoux française ;
 Jacob Bidermann (1578-1639), prêtre jésuite, écrivain et dramaturge allemand ;
 Maurice Bidermann (1932-2020), homme d'affaires français.
 Bidermann, entreprise de Georges et Maurice Bidermann

Voir aussi 
 Ann Biderman (née en 1951), scénariste américaine.
 
 

Homonymie de patronyme